Les 4 As et le Monstre des océans est le  de bande-dessinée des aventures des 4 As.

Fiche technique 
 Scénario : Georges Chaulet
 Dessin : François Craenhals et Jacques Debruyne
 Date de publication : 2005
 Éditeur : Casterman
 46 planches

Principaux personnages 
 Les 4 As
 Lastic
 Dina
 Doct
 Bouffi
 Le chien Oscar

 Les policiers
 Commissaire Brodequin
 Inspecteur Lecardunoie

 Autres personnages importants
 Yann Amar, ingénieur et marin
 Professeur Tube
 Mr Contanbank
 Amiral Bolle

Résumé

Arrivée d'une météorite à proximité de la Terre 
Les astronomes découvrent qu'une météorite se dirige à grande vitesse en direction de la Terre. Il apparaît probable qu'elle va percuter la planète, même si l'on ignore encore exactement le lieu de l'impact. Cette météorite est appelée « Démonia ».

La météorite percute la Terre en page 16 (planche 14).

Le Serpent de mer 
Les 4 As, à bord d'un navire révolutionnaire créé par Yann Amar, se rendent sur les lieux de l'immersion de la météorite. De celle-ci sort un gigantesque serpent de mer extraterrestre, qui les attaque. Il s'éloigne, et attaque un porte-avion situé à proximité.

Le serpent extraterrestre fait une course vagabonde à travers mers et océans.

Plusieurs plans sont imaginés pour le neutraliser : le coincer dans une vallée dont on boucherait les extrémités ; lui envoyer un artefact représentant un serpent de mer femelle ; etc. Aucun de ces plans ne sera mis en œuvre.

Le serpent extraterrestre continue sa course, ravageant Paris (et mettant à terre la Tour Eiffel), Venise, Athènes, Istanbul, Nîmes, Issy-les-Moulineaux. Il continue sa course en direction du grand nord.

Dénouement 
À la fin de l'album, le serpent de mer se réfugie sous un iceberg, dans l'océan Arctique. Là, il s'endort et se met à hiberner pour un temps indéfini.

La météorite dont était issu le serpent a été remorquée jusqu’aux États-Unis, en Californie, pour servir de décor d'attraction d'un parc festif de type Disneyland. Tout le monde pense que toute menace a disparu : erreur ! car la dernière vignette de l'album montre qu'au fond de l'astéroïde, viennent d'éclore trois bébés serpents de mer…

Anecdotes 
 Comme plusieurs albums de la série, un produit de consommation fictif est mis en vedette. Dans l'album il est constamment fait référence au fromage Caprice des Moines .
 Bouffi présente à ses amis deux plats qu'il a inventés : les « tripes au chocolat blanc » et le « cabillaud à la nougatine ».

Notes et références

Voir aussi 
 2001 en bande dessinée
 2001 en science-fiction
 Les Trois N
 Le Club des cinq
 Les Six Compagnons
 Le Clan des Sept

Les 4 As
Bande dessinée franco-belge
Bande dessinée d'aventure
2001 en science-fiction
Impact terrestre dans la fiction
Extraterrestre dans la bande dessinée
Album de bande dessinée de science-fiction